L'Hamburger Sport-Verein Panthers, noto semplicemente come Hamburg Panthers, è una squadra tedesca di calcio a 5 con sede ad Amburgo.

Storia 
La società è stata fondata nel 2011 come "Hamburg Panthers" da Onur Ulusoy e già nella prima stagione ha vinto il campionato tedesco, imponendosi dapprima nel proprio girone e quindi superando nella finale nazionale le . Nel 2017 la società si affilia alla squadra cittadina di calcio Hamburger Sport-Verein, modificando la propria denominazione in "HSV Panthers".

Rosa 2016-2017

Palmarès 

 2011-12, 2012-13, 2014-2015, 2015-16

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

Hamburg Panthers
Hamburger S.V.